Dark Side est une expression anglaise signifiant côté obscur :

Musique

Chanson 

 Dark Side, est une chanson interprétée par la chanteuse américaine Kelly Clarkson, écrite par Michael Busbee, Alexander Geringas, et produite par Greg Kurstin.
 Dark Side, est une chanson du groupe Blind Channel qui a représenté la Finlande au Concours Eurovision de la chanson en 2021.

Album 
 The Dark Side of the Moon, La face cachée de la Lune en français, est le huitième album studio du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd ;
 Dark Side of the Spoon, est le septième album du groupe Ministry sorti en 1999.

Groupe 
 The DarK'Side, est un groupe de musique Metal du Madagascar

Autres 
 Dark Side of the Moon, un jeu vidéo sorti en 1998.
 Côté Obscur, il s'agit d'un concept issu de l'univers de fiction Star Wars, ses adeptes ont comme seul objectif d’utiliser leurs pouvoirs pour leur intérêt personnel et n'ont aucune limite pour cela.